А́лвис () — бразильский вариант португальской фамилии . Известные носители:

 Алвис, Варлей (род. 1991) — бразильский боец ММА.
 Алвис, Тиагу (род. 1983) — бразильский боец ММА.

Двойная фамилия

 Родригис Алвис, Франсиску ди Паула (1948—1919) — пятый президент Бразилии (1902—1906).